Wiemann ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Wiemann (* 1992), deutsche Journalistin
 David Wiemann (1885–1948), deutscher Botaniker und Lehrer
 Dirk Wiemann (* 1964), deutscher Anglist und Amerikanist
 Ernst Wiemann (1919–1980), deutscher Sänger (Bass)
 Günter Wiemann (1922–2016), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Horst Wiemann (* 1960), deutscher Handballspieler und -trainer
 Michael Wiemann (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Niklas Wiemann (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Renate Noll-Wiemann (1939–2021), deutsche Anglistin, Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Robert Wiemann (1870–1965), deutscher Dirigent und Komponist
 Tobias Wiemann (* 1981), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Gebr. Wiemann, deutsche Schiffswerft, Eisengießerei und Maschinenfabrik
 Wiemann Möbel, deutscher Möbelhersteller
 Wieman
 Wiman